est la formule brute de plusieurs isomères.

 carbofuran, numéro CAS 
 éthylone, numéro CAS 
 butylone, numéro CAS